Paul Béranger (1834-1886), homme politique français
Paul Béranger (1892-1942), athlète français